Weatherman (eng. ‚Wetteransager‘) bzw. The Weather Man steht für:
 Weatherman Inc., Wetterdienstunternehmen, ehemals zu Meteomedia; siehe MeteoGroup Schweiz#Dienstleistungen
 The Weather Man (2005), US-amerikanischer Spielfilm

Weathermen bzw. The Weathermen steht für:
 Weathermen, US-amerikanische Untergrundorganisation
 The Weathermen, belgisch-amerikanische Elektronik-Band der 1980er-Jahre
 The Weathermen (Band), US-amerikanische Hip-Hop-Gruppe